Superligaen 2008-09 var den 19. sæson af den danske superliga siden oprettelsen. Den administreredes af DBU og blev indledt den 19. juli 2008.

Vinderen kommer i kvalifikationsrunden til Champions League, mens anden- og tredjepladsen giver adgang til kvalifikation til UEFA Europa League. Nr. 11 og 12 rykkede ned i 1. division.

Deltagere

Nedrykkede hold 
De følgende hold var rykket ud af Superligaen sæsonen forinden:

 Viborg FF
 Lyngby Boldklub

Stilling

Resultater 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Mål

Topscorere

Øvrige målscorere 
5 mål
 AC Horsens: Niels Lodberg
 AGF: Nando Rafael, Dioh Williams
 Brøndby IF: Michael Krohn-Dehli, Samuel Holmén
 Esbjerg fB: Søren Rieks, Jesper Lange
 F.C. København:
 FC Midtjylland: Jude Nworuh
 FC Nordsjælland:
 OB: Johan Absalonsen
 Randers FC: Tidiane Sane
 SønderjyskE: Jesper Kjærulf
 Vejle Boldklub: Brian Nielsen, Babajide Collins Babatunde
 AaB: Thomas Augustinussen

4 mål
 AC Horsens: Besart Berisha
 AGF:
 Brøndby IF:
 Esbjerg fB: Samel Sabanovic, Jesper Bech
 F.C. København: Libor Sionko, William Kvist, Martin Vingaard
 FC Midtjylland:
 FC Nordsjælland: Jonathan Richter
 OB: Espen Ruud
 Randers FC:
 SønderjyskE: Sölvi Geir Ottesen
 Vejle Boldklub: Eduardo Delani Santos
 AaB: Kasper Risgård

3 mål
 AC Horsens: Rawez Lawan
 AGF: Jeremiah White
 Brøndby IF: Max von Schlebrügge, Kasper Lorentzen
 Esbjerg fB: Jesper Jørgensen
 F.C. København:
 FC Midtjylland:
 FC Nordsjælland:
 OB: Chris Sørensen, Henrik H. Hansen
 Randers FC: Ricki Olsen
 SønderjyskE: Kenneth Fabricius, John Jairo Mosquera, Rasmus Hansen
 Vejle Boldklub: Steffen Kielstrup
 AaB: Jeppe Curth, Marek Saganowski

2 mål
 AC Horsens: Søren Friis
 AGF: Ole Budtz, Ulrik Lindkvist
 Brøndby IF: Kasper Lorentzen
 Esbjerg fB: Emmanuel Ukpai, Jeppe Mehl, Gunnar Heidar Thorvaldsson
 F.C. København: Zdenek Pospech, Dame N'Doye, Oscar Wendt, Jesper Grønkjær
 FC Midtjylland: Kim Christensen, Winston Reid
 FC Nordsjælland: Søren Christensen
 OB:
 Randers FC: Kenneth Møller Pedersen, Carsten Fredgaard, Issah Ahmed, Mikkel Beckmann
 SønderjyskE: Morten Bertolt Andersen
 Vejle Boldklub: Ibrahim Salou
 AaB: Thomas Enevoldsen, Anders Due

1 mål
 AC Horsens: Thomas Kortegaard, Jimmy Mayasi, Kenneth Emil Petersen, Simon Nagel, Allan Søgaard, Casper Johansen, Adam Eckersley, Andreas Augustsson
 AGF: Michael Lumb, David Devdariani, Dan Thomassen, Frederik Krabbe, Jesper Blicher
 Brøndby IF: Thomas Rasmussen, Peter Madsen, Joseph Elanga, Stefán Gíslason
 Esbjerg fB: Mikkel Vendelbo, Kari Arnason
 F.C. København: Hjalte Bo Nørregaard
 FC Midtjylland: Ken Fagerberg, Christian Sivebæk, Gheorghe Florescu, Danny Califf
 FC Nordsjælland: Henrik Kildentoft, Simon Richter, Benjamin Kibebe, Stephan Petersen, Issey Nakajima-Farran, Dennis Cagara
 OB: Eric Djemba-Djemba
 Randers FC: Tiago da Silva
 SønderjyskE: Anders Egholm
 Vejle Boldklub: Adeshina Abayomi Lawal, Sladan Peric, Valentino Lai, Thomas Røll, Pablo Piñones-Arce, Rasmus Würtz, Allan Gaarde, Chidi Dauda Omeje, Martin Borre, Bora Zivkovic
 AaB: Patrick Kristensen, Marcus Tracy, Michael Beauchamp, Luton Shelton, Henrik Dalsgaard, Lasse Nielsen

Selvmål 
I alt 14, heriblandt:
  Frank Hansen (Esbjerg) for Vejle (27. juli 2008)
  Sladan Peric (Vejle) for AaB (2. august 2008)
  Morten Rasmussen (Horsens) for Midtjylland (3. august 2008)
  Michael Beauchamp (AaB) for FCK (21. september 2008)
  Alexander Östlund (Esbjerg) for OB (19. oktober 2008)
  Michael Stryger (SønderjyskE) for Randers (2. november 2008)
  Michael Jakobsen (AaB) for Esbjerg (16. november 2008)
  Jacob Stolberg (SønderjyskE) for Brøndby (22. november 2008)
  Steve Olfers (AaB) for FCK (30. november 2008)

Hattricks 
  Babajide Collins for Midtjylland mod OB (10. august 2008)
  Jan Kristiansen for Brøndby mod SønderjyskE (22. november 2008)
  Martin Bernburg for FC Nordsjælland mod Randers FC (10. april 2009)
  Bajram Fetai for FC Nordsjælland mod Vejle (18. maj 2009)

Sæsonstatistik

Mål 
 Sæsonens første mål: Bédi Buval for Randers mod AGF (19. juli 2008)
 Hurtigste mål i en kamp: Bédi Buval (117 sekunder) for Randers mod AGF (19. juli 2008)
 Største sejrsmargin: SønderjyskE 0-6 Brøndby (22. november 2008)
 Flest mål i en kamp: Brøndby 4-3 Horsens (3. november 2008) / FCK 5-2 Horsens (7. december 2008)
 Sæsonens første hattrick: Baba Collins for Midtjylland mod OB (10. august 2008)

Kort 
 Første gule kort: Lee Nguyen for Randers mod AGF (19. juli 2008)
 Første røde kort: Martin Pedersen for AaB mod Midtjylland (20. juli 2008)
 Hurtigste røde kort i en kamp: Michael Beauchamp for AaB mod OB efter 17 minutter (17. august 2008)

Tilskuere

Spilledragter

Stadions

Trænerskifter

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Dansk Boldspil-Unions officielle hjemmeside
 Slutstillingerne 2008/09 fra danskfodbold.com – DBUs Officielle Statistikere
 Kampoversigt og resultater på LigaFodbold.dk
 Haslund.info 

2008-09
Fodboldsæson 2008-09